Колонија Адолфо Лопез Матеос има више значења:

 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Адолфо Лопез Матеос, Махадас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику